Ђул Буркле () венецуелански је глумац и манекен.

Филмографија

Напомене и референце 

Рођени 1974.
Венецуелански глумци
Манекени

Спољашње везе